Tenisový turnaj ATP BNP Paribas Open 2010 se konal ve dnech 8. - 21. března v Indian Wells ve Spojených státech amerických venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour Masters 1000 a byl součástí ATP World Tour 2010. Odměny činily 3 645 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráč vypadl. Všichni nasazení hráči měli v 1. kole volný los.

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. Sekce

2. Sekce

3. Sekce

4. Sekce

Dolní polovina

5. Sekce

6. Sekce

7. Sekce

8. Sekce

Čtyřhra

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráči vypadli.

Ceny a body do žebříčku

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Související články 
 BNP Paribas Open
 BNP Paribas Open 2010 - ženy

Reference 

 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru

Externí odkazy 
  Oficiální stránka turnaje

ATP World Tour 2010
Indian Wells Masters
Tenis v USA v roce 2010